Bouwwerk
 Hotel van Eetvelde, herenhuis in de Belgische hoofdstad Brussel

Personen met de achternaam Van Eetvelde of van Eetvelde
 Edmond van Eetvelde, Belgisch diplomaat
 Ilse Van Eetvelde, Belgisch politica
 Miranda Van Eetvelde, Belgisch politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam